Villelongue è il nome di alcuni comuni francesi:
Villelongue – Alti Pirenei
Villelongue-d'Aude – Aude
Villelongue-de-la-Salanque – Pirenei Orientali
Villelongue-dels-Monts – Pirenei orientali